Стелла (от  — звезда) — женское имя.

Известные носители 
 Захарова, Стелла — олимпийская чемпионка СССР по спортивной гимнастике 1980 года.
 Маккартни, Стелла — известный дизайнер, дочь Пола Маккартни.
 Патрик Кэмпбелл, Стелла  — английская актриса.
 Роман, Стелла — румынская оперная певица.

Персонажи 
 Стелла (настоящее имя — Эстер Джонсон; 1681—1728), подруга Дж. Свифта, письма к которой известны как «Дневник для Стеллы».
 Стеллa — персонаж книг А. М. Волкова о Волшебной стране.
 Стелла — героиня пьесы Т. Уильямса «Трамвай „Желание“» и серии её экранизаций.
 Стелла — одна из главных героинь мультсериала «Клуб Винкс».
 Стеллочка — персонаж книг А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу» и «Сказка о тройке».

Женские имена